Никита Ермаков: Ермаков, Никита Алексеевич (род. 1996) — российский игрок в пляжный футбол.
 Ермаков, Никита Владленович (род. 2003) — российский футболист.